Бангун — индонезийская фамилия. Известные носители:

 Бангун, Адвент (1952—2018) — индонезийский актёр.
 Бангун, Кирас (1852—1942) — национальный герой Индонезии.